Список стран (государств, зависимых территорий) по балансу текущих операций (расширенному внешнеторговому балансу).

См. также 
 Список стран по внешнему долгу
 Список стран по государственному долгу
 Список стран по торговому балансу
 Счёт текущих операций
 Торговый баланс
 Платёжный баланс

Примечания 

текущие операции
Система национальных счетов
Мировая экономика
Международная торговля